Dícese de lo que es tradición, costumbre o convencional en una persona o sociedad determinada. Lo consuetudinario en una fuente del derecho.

El derecho consuetudinario es el basado en la tradición o costumbres, típicamente propio de las sociedades premodernas. Si bien toda concepción del derecho se sustenta, en último término, en las tradiciones, costumbres, valores morales y convencionalismos de la sociedad que la creó. De alguna forma, está estrechamente relacionado con el derecho natural

Véase también
Derecho consuetudinario

Fuentes del derecho
Filosofía del Derecho